Leptoderma är ett släkte av fiskar. Leptoderma ingår i familjen Alepocephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Leptoderma